Broh ist der Familienname folgender Personen:

 James Broh (1867–1942), deutscher Jurist, Publizist und linker Politiker
 Mary Broh (* 1951), liberianische Kommunalpolitikerin und amtierende Bürgermeisterin der Hauptstadt Monrovia

Siehe auch:
 Bro